Kastavensee steht für:

 Großer Kastavensee, See im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kleiner Kastavensee, See im Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Kastavenseen-Molkenkammersee, Naturschutzgebiet im Landkreis Oberhavel und im Landkreis Uckermark, Brandenburg